Pseudomalaxis clenchi är en snäckart som beskrevs av Damià Jaume och Borro 1946. Pseudomalaxis clenchi ingår i släktet Pseudomalaxis och familjen Architectonicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
clenchi